Gissel kan syfta på:

 Gissel – ett slags piska försedd med spetsiga, vassa taggar
 Gisslartåg
 Gissel – en extracellulär organell som förekommer på vissa eukaryota och prokaryota celler, se flagell